Пщи́на (), Плес, Плесс (, Pless) — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Пщинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь . Население —  (на 2010 год).

Город был центром княжества Плес (Пщинского), одного из силезских княжеств, существовавшего до 1921 года.

Город стоит на реке Пщинка (Pszczynka), левом притоке Вислы, на слегка всхолмлённой равнине с преобладанием песчаных почв, неподалёку находится крупнейшее в южной Польше водохранилище — озеро Гочалковицке (Jezioro Goczałkowickie), заметно влияющее на климат города.

В городе есть протестантская община, насчитывающая 1500 прихожан, действуют 4 католические и 3 протестантские церкви.

История 
Первое упоминание Пщины в письменных источниках относится к 1303 году, скорее всего, место было населено по крайней мере за век до того. Через Пщину проходил торговый путь из Киевской Руси к Моравским Воротам.

С 1181 по 1327 год — под властью опольско-ратиборской ветви Пястов, затем под суверенитетом Богемии переходит к Пржемысловичам.

В 1433 году гуситы осаждали замок Яна II Железного, но были отбиты.

До 1517 года город так или иначе принадлежал князьям из Пястов, с 1548 по 1765 годы — владение протестантского рода . Во время Тридцатилетней войны город был разрушен и разграблен. С середины XVIII века, вместе с княжеством, город входит в состав Пруссии, становится владением рода князей Ангальт-Кётенских до 1846 года, когда последний представитель рода, Генрих Ангальт-Кётенский, продал княжество.

Во время Первой мировой войны здесь находилась штаб-квартира императора Вильгельма II.

Во время Верхнесилезского плебисцита 1921 года большинство горожан проголосовали за вхождение в состав Германии, в то время как 75 % населения княжества Плес в целом проголосовали за Польшу. 29 мая 1922 года город был занят польскими войсками и вошёл во Вторую Польскую Республику.

В 1939 году, во время Пограничного сражения, в городе и окрестностях разыгрались .

В январе 1945 года, во время «марша смерти» из Освенцима через Пщину, многие из заключённых умерли от истощения или были убиты на улицах Пщины. Жертвы были похоронены в братской могиле на местном кладбище Святого Креста. В память о них улица, ведущая к дороге на Освенцим, получила название «улица Мучеников Освенцима».

Экономика 
В XVIII веке — крупный центр сукноделия, помимо мастеров-сукноделов, в городе работает вязальная мануфактура. Издавна в окрестностях города развито прудовое рыбоводство, основная разводимая рыба — карп. В Пщине имеются предприятия машиностроительной, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и несколько НИИ, железнодорожная станция на 2 ветках.
Около города находится природный заповедник (резерват) Пщина с питомником зубров.

Архитектура 
В центре города расположена Рыночная площадь, одна из самых красивых в Силезии. На площадь выходят здание ратуши и протестантский костёл в стиле необарокко, а также жилые каменные дома XVIII и XIX веков. Застройка центральной части характерна для средневековых городов.

Городские достопримечательности:
 , предположительно основанный в XIII веке, после многократных перестроек доминирующий стиль — барокко. Вошёл в составленный в 2009 году список «Семи архитектурных чудес Силезского воеводства».
 Костёл Всех Святых XIV века. Перестроен в XVIII веке в стиле позднего барокко.
 Замковый парк, преобразованный в английский пейзажный парк в XIX веке. Составляет часть Пщинского парка площадью 156 га.
 Здание княжеской администрации, построенное в XIX веке в стиле неоготики. Во время Первой мировой войны здесь находилась штаб-квартира императора Вильгельма II.
 Выставочный загон зубров.

Города-побратимы 
  — Голешов — Чехия

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Замок Пщина в Польше // Туристический оператор «Мосинтур»
 
 Пщинский замок // zamek-pszczyna.pl

Города Силезского воеводства
Повятовые центры Силезского воеводства